Барбра Стрейзанд

 Ефект Стрейзанд
 Мега Стрейзанд